Les énantiornithes (nom scientifique : Enantiornithes) sont une sous-classe éteinte de dinosaures ailés, qui vivaient au Crétacé. Les espèces de cette sous-classe ont disparu à la suite de l'extinction massive du Crétacé, il y a environ  d'années ().

Étymologie 
Le nom Enantiornithes est construit sur les mots grecs  (« opposé, contraire ») et  (« oiseaux »). Il est dû à , qui a créé le groupe en 1981 en expliquant que le nom d'« oiseau opposé » pointait une caractéristique fondamentale spécifique à ce taxon par rapport aux autres oiseaux, une inversion de l'articulation entre l'omoplate (scapula) et l'os coracoïde.

Fossiles 
Plusieurs fossiles d'énantiornithes ont été découverts préservés dans l'ambre de Birmanie, daté à . Ces restes sont parmi les mieux conservés de ceux des dinosaures mésozoïques. Les ailes présentaient des variations dans le pigment des plumes ; elles montrent que les énantiornithes avaient des plumes entièrement modernes, avec des barbes, des barbules et une grande alula.

De nombreux squelettes d'énantiornithes du Crétacé inférieur ont été retrouvés complets (mais écrasés) en Chine. Ceux du Crétacé supérieur, en revanche, n'ont longtemps été représentés que par des fossiles très fragmentaires, souvent des os isolés. En 2021, un squelette d'énantiornithe remarquablement bien conservé (dans les trois dimensions) a été découvert dans le Henan (Chine centrale), dans des couches du Crétacé supérieur datant d'environ . Cette espèce, nommée Yuornis junchangi, avait la taille d'un pigeon et les caractéristiques principales des énantiornithes mais son crâne évoque celui des oiseaux modernes. Contrairement à la plupart des énantiornithes connus, ses mâchoires ne portent plus de dents, et le cerveau semble avoir subi une rotation similaire à celle des oiseaux plus évolués. Diverses connexions osseuses ont aussi disparu, et la mobilité de la mâchoire par rapport au reste du crâne paraît avoir été plus grande que chez les autres énantiornithes, comme chez les oiseaux modernes.

Classification

Cladistique 
Le cladogramme suivant résulte d'une analyse phylogénétique réalisée par Min Wang, Han Hua & Zhiheng Li en 2015.

Systématique

Notes et références

Voir aussi 
 Histoire évolutive des oiseaux
 Ornithothoraces
 Ambre de Birmanie

Oiseau préhistorique (nom scientifique)
†
†
Dinosaure du Crétacé
Paravien préhistorique (nom scientifique)
Paléontologie en Birmanie
Taxon fossile décrit en 1981